Kreuzen steht für:

 das Ausweichen zweier auf eingleisiger Strecke aufeinander zu fahrender Züge, siehe Zugkreuzung
 eine Grundlage der Artenzucht in der Biologie, siehe Kreuzung (Genetik)

Seefahrt:
 Kreuzen (Segeln), Fahren eines Zickzackkurses
 das Queren eines Fahrwassers
 eine touristische Unternehmung, siehe Kreuzfahrt

Kreuzen ist der Name folgender Orte:
 Bad Kreuzen, Gemeinde und Kurort in Oberösterreich, Österreich
 Kreuzen (Gemeinde Paternion) an der Windischen Höhe, Katastralgemeinde von Paternion, Kärnten, Österreich
 Kreuzen (Gemeinde Straßburg), Ortschaft der Stadtgemeinde Straßburg, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Kreuzen, Weiler und Steinbruch der Gemeinde Rüttenen im Kanton Solothurn, Schweiz

Die Kreuzen steht für:
 Die Kreuzen, US-amerikanische Rockband

Siehe auch:
 Kreutzen